lepra – synonimiczna nazwa trądu
 LEPRA – organizacja pomagająca chorym na trąd
 Lepra – rodzaj porostów